

Fumetto 
 Concrete – serie a fumetti di Paul Chadwick pubblicata dalla Dark Horse Comics

Geografia 
 Concrete – città statunitense nello stato di Washington

Musica
 Concrete – gruppo musicale hardcore punk italiano
 Concrete – album dei 999 del 1981
 Concrete – album dei Fear Factory del 2002
 Concrete – album dei Pet Shop Boys del 2006
 Concrete – album di Izzy Stradlin del 2008
 Concrete – album di Sunny Sweeney del 2011